Gaj je lahko:
 Gaj, ime
 Gaj nad Mariborom (Slovenija)
 Gaj, Bugojno (Bosna in Hercegovina)
 Gaj (Slovenija)
 Gaj, Kovin (Srbija)
 Gaj, Lipik (Hrvaška)
 Gaj (Slovenija)
 Gaj, Zagrebška županija (Hrvaška)
 Gaj (Slovenija)